Hitoshi Sasaki (1891-1982), Japans voetballer
Hitoshi Sasaki (1973), Japans voetballer